Andersonville (Georgia), een plaats in de Verenigde Staten
 Andersonville (film), een dramafilm uit 1996